Metropole Tuschinski, ook gewoon 'Metropole' genoemd, een theater in Den Haag
Metropole Orkest, een Nederlands orkest, zie 
Metropole (motorfiets), een historisch motorfietsmerk 
Het Engelse of Franse woord voor metropool, wereldstad
Metropole (Venlo) een monumentaal pand in Venlo
Metropole (album), een studioalbum van de Amerikaanse punkband The Lawrence Arms